Байда Олександр Сергійович ( 23 серпня 1988, м. Черкаси) — український військовик, голова громадської організації "Військово-патріотичне об'єднання ветеранів АТО Черкаської області «Справедливість».

Біографія 
Народився в місті Черкаси. 2005 року, після закінчення Смілянської гімназії ім. В. Т. Сенатора, вступив до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, який успішно закінчив в 2015 за спеціальністю "Зенітно ракетні комплекси і системи дальної дії", здобув диплом інженера-радіотехніка та офіцера тактичного рівня підготовки. В 2013 році закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ, отримав другу вищу освіту і здобув кваліфікацію юриста.

Учасник бойових дій на Сході України у 2014—2015 році.

Участь в АТО 
Майор Байда Олександр Сергійович брав безпосередню участь в бойових діях в зоні проведення АТО, певний час очолював військову комендатуру в місті Дебальцево, Донецької області. Брав участь в боях за Дебальцеве, Дебальцівський плацдарм.

Нагороди 
Відзнаки Міністерства оборони України:

 нагрудний знак «Знак пошани»;
 медаль «10 років сумлінної служби».